Kujur ist der Familienname folgender Personen:

 Angelus Kujur (* 1946), Bischof von Purnea
 Gabriel Kujur (* 1945), indischer Ordensgeistlicher, Bischof von Daltonganj
 Kishore Kumar Kujur (* 1964), indischer Geistlicher, Bischof von Rourkela